Дьябате́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Диабате, Бассеку (род. 2000) — малийский футболист, нападающий.
 Дьябате, Масса (1938—1988) — малийский писатель, фольклорист.
 Дьябате, Саид (род. 1999) — малийский футболист, нападающий.
 Дьябате, Сириль (род. 1973) — французский кикбоксер и боец смешанного стиля.
 Дьябате, Тумани (род. 1965) — малийский музыкант, композитор.
 Дьябате, Шейк (род. 1988) — малийский футболист, нападающий.